Crato bezeichnet:

 Crato, Portugal
 Crato (Ceará), Brasilien
 Crato EC, ein Fußballverein aus Crato/Brasilien

Crato ist der Name folgender Personen:
 António von Crato (1531–1595), portugiesischer Adliger, der sich 1580 erfolglos selbst zum König von Portugal ausrief
 Kraft Myle (um 1480–1556), als Crato I. Abt der Reichsabtei Hersfeld
 Kraft Weiffenbach (1526–1595), als Crato II. Abt der Reichsabtei Hersfeld
 Johann Crato von Krafftheim (1519–1585), deutscher Humanist und Arzt
 Nuno Crato (* 1952), portugiesischer Mathematiker, Statistiker und Politiker